В этой статье приведены даты и результаты матчей отборочного турнира отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1978 года в южноамериканской континентальной зоне (КОНМЕБОЛ).

10 стран КОНМЕБОЛ подали заявки на участие в чемпионате мира. Южноамериканской континентальной зоне было выделено 3,5 места (из 16) в финальном турнире.  (хозяйка чемпионата) получила путёвку автоматически, а остальные 2,5 места были разыграны в отборочном турнире между 9 странами.

Отборочный турнир в южноамериканской континентальной зоне проходил в два этапа:
 Первый этап: 9 стран были разбиты на 3 группы по 3 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп попадали в финальный этап.
 Финальный этап: 3 команды играли каждая с каждой по одному матчу в Колумбии. Две лучшие команды получали путёвки, третья команда выходила в стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ.

Первый этап

Группа 1 

 вышла в финальный этап.

Группа 2 

 вышла в финальный этап.

Группа 3 

 вышла в финальный этап.

Финальный этап 

 и  получили путёвки.  вышла в стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ.

Стыковой матч УЕФА/КОНМЕБОЛ 
29/10/1977, Будапешт, Венгрия —  6 — 0 

30/11/1977, Ла-Пас, Боливия —  2 — 3 

 получила путёвку по сумме двух матчей (9-2).

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, АФК и ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1978
1978